Twinkle steht für
 Twinkle (Software)
 Twinkle (Sängerin) (1948–2015), englische Popsängerin
 Twinkle (Weltraumteleskop)
 Twinkle (Zahnschmuck)
Siehe auch:
 Twinkle, Twinkle, Little Star
 Twinkle, Twinkle Lucky Stars